Animal () — дебютный студийный альбом американской певицы Кеши, вышедший в 2010 году. В первую неделю после поступления в продажу альбом был 152 тыс. раз куплен в цифровом виде в США и Канаде (76 % от общего объёма продаж). В неделю выхода альбома три песни дебютировали в Billboard Hot 100 в США — «Blah Blah Blah» (# 7), «Your Love Is My Drug» (# 27) и «Take It Off» (# 85); «Tik Tok» оставался на вершине четвёртую неделю подряд.

Об альбоме 
Animal готовился 7 лет. Основная тема альбома — не воспринимать незначительные проблемы в жизни слишком серьёзно. Музыкальная составляющая Animal — яркие, динамичные электробиты. Также он включает в себя семплы песен других исполнителей, например, «Love at First Sight» Кайли Миноуг. Альбом дебютировал на первом месте в чартах в США и Канаде. После своего релиза он получил смешанные отзывы от музыкальных критиков.

В России альбом был представлен радиостанцией Европа плюс 24 января 2010 года за день до официального релиза.

Отзывы 
Альбом получил смешанные отзывы от музыкальных критиков. Положительно отозвался Блейк Соломон, сотрудника AbsolutePunk, который призвал своих читателей к обязательному прослушиванию альбома. Дэвид Джеффрис из Allmusic удостоил альбом трех из пяти звезд. Моника Эррера в Billboard отметила, что, хотя «Tik Tok» стал номером один в Billboard Hot 100, Кеша ещё должна доказать себя в качестве исполнителя. Джоди Розена из Rolling Stone назвал альбом «отвратительным и смешно броским».

Теперь — альбом. Полный, как и ожидалось, проходного клубного шлака, с понятным битом и голосом, обработанным вокодером. Но вот сведущие люди говорят, что это новая Леди Гага, точнее, первая певица после Леди Гаги. И если как следует погонять альбом туда-сюда, то в этой сказке, которая начинается словами «то ли пора в реабилитационную клинику, то ли надо просто поспать» и заканчивается призывом «люби меня, как перед смертью», вполне можно обнаружить животную, искреннюю страсть к славе и деньгам, свойственную и Леди Гаге, и всем новым поп-девицам.

Переиздание 

По изначальной задумке, планировалось, что будет выпущено делюкс-издание альбома, длиной примерно 7 минут, однако в итоге новые песни были выпущены в качестве отдельного мини-альбома. Новый релиз получил название Cannibal, и был выпущен 19 ноября 2010 года. Одновременно с мини-альбомом было выпущено переиздание альбома Animal, которое получило название Animal + Cannibal (Deluxe edition). В состав переиздания вошёл сам альбом Animal , новые 8 песен с мини-альбома Cannibal, ремикс на песню «Animal» и три видеоклипа: «Stephen», «Animal» и «Take it Off!» (K$ n' friends version). Такая форма релиза получила сравнение с мини-альбомом певицы Леди Гаги The Fame Monster, который продавался одновременно в качестве мини-альбома и в качестве переиздания дебютного альбома The Fame.

Физические версии переиздания продавались в качестве бокс-сета: оба альбома располагались на отдельных дисках. Цифровая версия переиздания выпущена как один непрерывный альбом. Для Японии и Великобритании были выпущены отдельные бонус-треки.

В Японии, Канаде и США продажи переиздания складывались с продажами мини-альбома Cannibal. В Австрии, Южной Корее, Греции, Новой Зеландии и Великобритании продажи переиздания засчитывались отдельно. В поддержку переиздания и мини-альбома было выпущено два сингла. «We R Who We R» был выпущен в качестве лид-сингла и дебютировал с первой строчки американского чарта Billboard Hot 100. Вторым синглом стал «Blow», который также имел успех.

Список композиций

Animal + Cannibal

Синглы 
 Первый сингл с альбома, «Tik Tok», занимал высшую позицию в чартах пяти стран.
 Второй «Blah Blah Blah» при участии электропоп-дуэта 3OH!3, вышел 19 февраля 2010 года.
 Третий «Your Love Is My Drug» вышел в мае 2010 года.
 Последним синглом с альбома была выпущена песня «Take It Off» 13 июля 2010 года.

Места в чартах и сертификаты

Чарты

Чарты года

Сертификаты

Примечания 

Поп-альбомы
Альбомы Кеши
Альбомы 2010 года
Дебютные альбомы 2010 года
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы, спродюсированные Максом Мартином
Альбомы, спродюсированные Бенни Бланко
Альбомы, спродюсированные Shellback
Альбомы, спродюсированные Dr. Luke
Альбомы, спродюсированные Грегом Кёрстином